Taylor (Alabama)
Taylor (Arizona)
Taylor (Arkansas)
Taylor (Dacota do Norte)
Taylor (Michigan)
Taylor (Mississippi)
Taylor (Nebraska)
Taylor (Pensilvânia)
Taylor (Texas)
Taylor (Wisconsin)
Taylor (Wyoming)
Taylor Creek — na Flórida

Outros
Fórmula de Taylor
Taylor (canção) — canção de Jack Johnson
2603 Taylor
Taylor (Planeta dos Macacos) — personagem de filmes da série Planeta dos Macacos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos